Giovanni Chiaramonte può riferirsi a:

Giovanni I Chiaramonte (... – 1339), nobile italiano
Giovanni II Chiaramonte (... – 1342), nobile italiano
Giovanni Abbatelli Chiaramonte (... – 1459), nobile e politico italiano
Giovanni Chiaramonte (1948), fotografo italiano